Сасівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Сасівська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Сасівська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Сасівська сільська рада — Львівська область, Золочівський район